Live in Tokyo (Amazing Blondel), muziekalbum van Amazing Blondel.
 Live in Tokyo (Hughes Turner Project), muziekalbum van Hughes Turner Project.
 Live In Tokyo (Jim Hall), muziekalbum van Jim Hall.
 Live in Tokyo (Mastermind)
 Live In Tokyo (Miriam Makeba), muziekalbum van Miriam Makeba
 Live in Tokyo (Nico), muziekalbum van Nico.
 Live in Tokyo (Psychic TV), muziekalbum van Psychic TV.
 Live in Tokyo (Public Image Limited), muziekalbum van Public Image Limited.
 Live in Tokyo (Shellac album), a 1994 album by Shellac
 Live in Tokyo (Stevie Ray Vaughan), muziekalbum van Stevie Ray Vaughan.
 Live in Tokyo (Swing Out Sister), muziekalbum van Swing Out Sister.
 Live in Tokyo (The Thad Jones / Mel Lewis Orchestra), muziekalbum van Thad Jones / Mel Lewis Jazz Orchestra.
 Live in Tokyo (Weather Report), muziekalbum van Weather Report.
 Live in Tokyo (Wishbone Ash), muziekalbum van Wishbone Ash.
 G3: Live in Tokyo, muziekalbum van G3.
 Live in Tokyo 1988, muziekalbum van Impellitteri.
 Live in Tokyo 25th November 2005, muziekalbum van Underworld.
 Live in Tokyo, Japan, January 18, 2001'', bootlegalbum van At the Drive-In.
 Live in Tokyo — Solo Piano, muziekalbum van Brad Mehldau.
 Man-Tora! Live in Tokyo, muziekalbum van The Manhattan Transfer.